Raimera bezeichnet:
 einen Suco im osttimoresischen Subdistrikt Zumalai, siehe Raimea
 eine Aldeia im osttimoresischen Suco Edi, siehe Rai-Mera
 ein Ort im osttimoresischen Suco Edi, siehe Rai-Mera (Ort)
 einen Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Babulo, siehe Babulo (Same)

Siehe auch
 Raimea (Begriffsklärung)